Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1975 je šesto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 8. in 9. marca 1975 v dvorani Spodek v Katovicah, Poljska. Udeležilo se ga je 270 atletov iz 24-ih držav, ki so tekmovali v 21-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1975
1975 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Katovicah